Mike Posma, ameriški hokejist in hokejski trener, * 16. december 1967, Medford, New Jersey, ZDA.

Posma je kariero začel v študentski ligi NCAA pri Univerzi Michigan, nadaljeval v AHL pri Utica Devils, nato pa je po večletnem premoru igral v švicarski in nemški ligi. Za ameriško mladinsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem mladinskem prvenstvu 1987, kjer je na sedmih tekmah dosegel po dva gola in podaji. Upokojil se je po sezoni 1998/1999 pri švicarskem klubu EHC Chur. 

Sredi sezone 2007/2008 je prevzel mesto prvega trenerja HD ZM Olimpije, zamenjal je Ildarja Rahmatuljina. V moštvo je med drugimi pripeljal tudi svojega dobrega prijatelja Todda Elika, Olimpijo pa je iz dna lestvice popeljal najprej v končnico, nato pa vse do finala lige EBEL. Sredi sezone 2008/2009 ga je zaradi slabih rezultatov zamenjal Randy Edmonds. Sredi sezone 2009/2010 je postal glavni trener HK Acroni Jesenice in že v uvodnih 3 tekmah dosegel 2 pomembni zmagi. Kmalu po njegovem prihodu je za Jesenice zaigral tudi Todd Elik.

Pregled kariere

|-
| University of Michigan
| NCAA
| 86/87
|
| 35
| 12
| 31
| 43
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Michigan
| NCAA
| 87/88
|
| 42
| 16
| 38
| 54
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Michigan
| NCAA
| 88/89
|
| 43
| 7
| 34
| 41
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Michigan
| NCAA
| 89/90
|
| 39
| 8
| 28
| 36
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utica Devils
| AHL
| 90/91
|
| 78
| 19
| 30
| 49
|
| 35
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Thurgau
| Nationalliga B
| 96/97
|
| 40
| 27
| 37
| 64
|
| 20
|
| 8
| 3
| 8
| 11
|
| 14
|-
| EHC Kloten
| Nationalliga A
| 97/98
|
| 24
| 2
| 3
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Adler Mannheim
| DEL
| 97/98
|
| 18
| 1
| 0
| 1
| +4
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Chur
| Nationalliga B
| 98/99
|
| 51
| 17
| 35
| 52
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |377
| bgcolor="#7FFF00" |111
| bgcolor="#7FFF00" |238
| bgcolor="#7FFF00" |349
| bgcolor="#7FFF00" |+4
| bgcolor="#7FFF00" |335
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |8
| bgcolor="#7FFF00" |3
| bgcolor="#7FFF00" |8
| bgcolor="#7FFF00" |11
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |14
|}

Glej tudi
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski branilci
Izbrani na naboru lige NHL (St. Louis Blues)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1986
Hokejisti Utica Devils
Hokejisti HC Thurgau
Hokejisti EHC Kloten
Hokejisti Adler Mannheim
Ameriški hokejski trenerji
Trenerji HK Olimpija
Trenerji HK Jesenice